Schadee is een familienaam die voorkomt in het Nederland's Patriciaat, en kan verwijzen naar:

 Adriaen Schadee, notaris, grondlegger van NautaDutilh
 Adam Schadee, stadsarchitect van Den Haag
 Elisabeth Schadee-Hartree, voorzitter van de Consumentenbond
 Henri Mari Adam Schadee, notaris
 Doctor Schadee, fantast, zelfbenoemd Apolloreisdeskundige